{{Музичний альбом
| Назва        = Get Off the Stage
| Тип          = Студійний альбом
| Виконавець   = Too Short
| Обкладинка   = TooShort-GetOffTheStage.jpg
| Випущено     = 4 грудня 2007
| Жанр         = Хіп-хоп
| Тривалість   =  35:07
| Лейбли       = Up All Nite/Jive
| Продюсер     = Cool C, Spec, Traxamillion, Ентоні Тейлор, Young L, DJ Kizzy Rock
| Попередній   = Blow the Whistle(2006)
| Рік          = 2007
| Наступний    = Still Blowin'(2010)
}}Get off the Stage'' — чотирнадцятий студійний альбом американського репера Too Short, виданий 4 грудня 2007 р. лейблами Up All Nite Records та Jive Records. У записі платівки взяли участь E-40, Mistah F.A.B., Tanu та ін.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Too Short
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми